Wir Kinder vom Bahnhof Zoo —  livro autobiográfico sobre Christiane F.
Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (filme) — baseado no livro homônimo
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (série de televisão) — baseada no livro homônimo

Desambiguações de artes